Ел Кереке има више значења:

 Ел Кереке (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кереке (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику